Тодд Вудбрідж, Тодд Ендрю Вудбрідж (англ. Todd Andrew Woodbridge) — австралійський тенісист, що спеціалізувався на парній грі, олімпійський чемпіон та медаліст.
 Вудбрідж Стронг Ван Дайк, Вудбрідж Стронг «В. С.» Ван Дайк II (англ. Woodbridge Strong “W. S.” Van Dyke II; 21 березня 1889, Сан-Дієго, Каліфорнія, США - 5 лютого 1943, Лос-Анджелес, Каліфорнія, США) — американський кінорежисер і письменник.

Вудбрідж — місто, штат Коннектикут
 Вудбрідж Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Вудбрідж — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Вудбрідж — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Вудбрідж — переписна місцевість, штат Вірджинія